Валентин Гомез Фаријас има више значења:

 Валентин Гомез Фаријас (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Валентин Гомез Фаријас (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Валентин Гомез Фаријас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Валентин Гомез Фаријас, Ел Муерто (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику